Schollwer ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Schollwer (1904–2002), deutsche Schauspielerin
 Wolfgang Schollwer (1922–2021), deutscher Politiker und Autor